John David Loder (1788–1846), violoniste britannique
John de Vere Loder (1895–1970),  Wakehurst, homme politique conservateur britannique et gouverneur de territoires britanniques
John Loder (1898-1988), acteur britannique
John Loder (1946–2005), ingénieur du son et producteur de musique britannique